Amerikai Egyesült Államok
 Algoma (Mississippi)
 Algoma (Nyugat-Virginia)
 Algoma (Oregon)
 Algoma (Kewaunee megye, Wisconsin)
 Algoma (Winnebago megye, Wisconsin)
 Algoma Township (Michigan)